Chinon eller Chiñón kan syfta på:

 Chinon industries – en japansk kameratillverkare

Geografi

Frankrike 

 Chinon (kanton) – ett administrativt område i Indre-et-Loire
 Chinon, kommun, Département d'Indre-et-Loire,

Mexiko 

 Chiñón, ort, Oaxaca, San Martín Peras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar